Гуттманн — фамилия.

Известные носители 
 Гутманн, Адольф (1819—1882) — немецкий музыкант и композитор.
 Гуттманн, Арнольд (сменил имя на Альфред Хайош; 1878—1955) — венгерский архитектор и пловец, двукратный чемпион Олимпийских игр 1896.
 Гуттманн, Бела (1900—1981) — венгерский и австрийский футболист и тренер.
  (1916—1987) — американский социолог.
 Гуттман, Людвиг (1899—1980) — немецкий нейрохирург, основатель паралимпиад.
 Гуттманн, Роберт (1880—1942) — чешский художник-примитивист, сионист, путешественник.
  (1845—1919) — религиозный философ.

См. также 
 Гутман